Кастрело-дель-Валье ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Верин. Занимает площадь 122,05 км². Население 1199 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Оренсе